El apellido Panizza puede estar referido a:

 Giacomo Panizza (1804-1860), compositor italiano.
 Guillermo Panizza (1962-), periodista argentino.
 Héctor Panizza (1875-1967), compositor y director de orquesta argentino.
 Nelly Panizza (1929-2010), artista argentina.
 Oskar Panizza (1853-1921), escritor alemán.
 Wladimiro Panizza (1945-2002), ciclista italiano.